Kolesa Group — казахстанская ИТ-компания. Головной офис компании находится в Алматы.

Деятельность 
Компания Kolesa Group является владельцем торговых марок «Колёса», «Крыша», «Маркет» и управляет интернет-сайтами kolesa.kz, krisha.kz, market.kz, avtoelon.uz. Специализация проектов — сервисы по размещению и публикации частных объявлений о продаже и покупке автомобилей, недвижимости, товаров и услуг в Казахстане.

Капитализация компании на 22 апреля 2014 года — около $30 млн.

Собственники и руководство 
По состоянию на 1 февраля 2020 года владельцами компании являются Михаил Ломтадзе и фонд Baring Vostok.

Директор — Николай Бабешкин, председатель наблюдательного совета — Михаил Ломтадзе.

История 
Компания была основана Вали Хуснутдиновым в 1996 году. Он являлся владельцем и директором ТОО «Колёса» с 1996 по 2012 годы. Основной деятельностью компании в это время являлся выпуск частично иллюстрированного газетного издания «Колёса», где все желающие могли разместить своё объявление с фотографией и описанием технических характеристик автомобиля, а также указать свои контактные данные.

2 августа 1996 года в Казахстане был выпущен первый номер газеты «Колёса» — издание о покупке-продаже автомобилей, а одноименный сайт  запущен 30 апреля 2006 года. Газета «Колёса» распространялась в Алматы, Астане и других городах Казахстана. Номер содержал частные объявления о купле, продаже, обмене автомобилей, мотоциклов, спецтехники, продаже запчастей, услугах автосервиса.

Газета «Крыша» была запущена в сентябре 1997 года и выходила еженедельно. Каждый выпуск содержал частные объявления о купле, продаже, обмене недвижимости, маклерских и других сопутствующих услугах.

В 2013 году компанию приобретают Вячеслав Ким и Михаил Ломтадзе, а в 2014 году еще одним акционером стал фонд Baring Vostok, инвестировав в компанию 15 миллионов долларов.

В 2014 году компания запустила новый онлайн-сервис Market.kz.

В 2015 году компания закрыла печатные проекты, и сосредоточила свои силы на поддержку и развитие онлайн-проектов.

В 2018 году Kolesa Group вышел на рынок Узбекистана, запустив онлайн-сервис Avtoelon.uz.

В 2019 году в рейтинге «Топ-30 мобильных приложений Казахстана» приложения Kolesa.kz заняли 1 место (в шестой раз подряд), Krisha.kz — 3 место, Market.kz — 5 место.

Примечания 

Компании по алфавиту
ИТ-компании Казахстана
Сайты Казахстана
Сайты, появившиеся в 2006 году
Сайты частных объявлений